

Patronyme

 Alla'adin at-Tabrizi (), juriste et joueur de Shatranj (échecs) à la cour de Tamerlan.
 Assâr Tabrizi, (1325 - 1390), poète persan.
 Kamal Tabrizi, (1959 - ), est un réalisateur iranien.
Loreta Hairapedian Tabrizi (1911-1998), actrice iranienne.
 Mahmoud Tabrizi-Zadeh, (1951 - 1997), musicien iranien, joueur de santûr et kamânche.
 Mir Ali Tabrizi, ( - 1446), calligraphe persan.
 Mohammad Hossein Behjat Tabrizi, (1906 - 1988), poète contemporain iranien d'origine azérie.
 Qatran Tabrizi, (1009 - 1072), poète de la cour en Perse.
 Rajab 'Ali Tabrizi, cclésiastique, philosophe, et théologien mystique chiite iranien du .
 Saeb Tabrizi, (1601 - vers 1677), poète perse du .
Shams ed Dîn Tabrîzî, (vers 1180 -1248), mystique soufi iranien.

Prénom
 
 Tabrizi Ben Salah, (1942 - ) est un professeur de droit.

Patronyme iranien